Spojení písmen T a M může mít různé významy:

TM 
 TM – kód ISO 3166-2 pro Turkmenistán
 Turingův stroj (z anglického Turing Machine)
TrackMania (Videoherní série)

Tm 
 thulium – chemický prvek

.tm 
 .tm – internetová doména nejvyššího řádu pro Turkmenistán

™ 
 Trademark (™)